Азбрук:

 Азбрук — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.
 Азбрук, Анри (1877—?) — французский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

См. также 
 Азбрук-Нор — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор. 
 Азбрук-Сюд — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.